Dißmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Dißmann (1874–1954), deutsche Kochbuchautorin
 Robert Dißmann (1878–1926), Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (USPD)
 Theodor Dißmann (1930–2013), deutscher Mediziner
 Wolfgang Dißmann (1932–2002), deutscher Mediziner und Hochschullehrer